Arthur Smith (1785-1853) – politico statunitense della Virginia
Arhtur S.D. "A.S.D." Smith (1883-1950) – linguista e accademico britannico
 Arthur Smith (1933-75) – rugbista a 15 scozzese
 Arthur Smith – calciatore inglese
 Arthur Smith – allenatore di football americano statunitense